Степа́н Сафо́нов:
 Сафонов, Степан Васильевич (1808—1862) — российский тайный советник, сенатор, писатель, историк.
 Сафонов, Степан Степанович (1926—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».